Mistrzostwa Świata Juniorów w Curlingu 2011 odbyły się między 4 a 13 marca 2011 w szkockim Perth, w Dewars Centre, hali która jest jednym z głównych ośrodków curlingu w Szkocji. 

Tytułów z 2010 broniły Szwedki, były to zawodniczki z zespołu Anny Hasselborg, która przekroczyła wiek juniorski, oraz Szwajcarzy - dokładnie ta sama drużyna co rok wcześniej.

Rywalizację kobiet wygrały po roku przerwy Szkotki (Eve Muirhead), które w finale pokonały Kanadyjki (Trish Paulsen) 10:3. Po zwycięstwie 9:3 nad Szwedkami (Jonna McManus) w małym finale brązowe medale przypadły Rosjankom (Anna Sidorowa).

W turnieju panów triumfowali Szwedzi (Oskar Eriksson) pokonując w finale obrońców tytułu (Peter de Cruz) 6:5. Brąz wywalczyli Norwegowie (Steffen Mellemseter) po wygranej 10:2 nad Kanadą (Braeden Moskowy).



Kobiety

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
13 marca 2011; 13:00

Mały finał 
13 marca 2011; 13:00

Półfinał 
12 marca 2011; 18:00

1-2 
12 marca 2011; 11:00

3-4 
12 marca 2011; 11:00

Tie-breaker 
11 marca 2011; 2011

Round Robin

Sesja 1. 
5 marca 2011; 14:00

Sesja 2. 
6 marca 2011; 9:00

Sesja 3. 
6 marca 2011; 19:00

Sesja 4. 
7 marca 2011; 14:00

Sesja 5. 
8 marca 2011; 9:00

Sesja 6. 
8 marca 2011; 18:00

Sesja 7. 
9 marca 2011; 14:00

Sesja 8. 
10 marca 2011; 8:00

Sesja 9. 
10 marca 2011; 17:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
13 marca 2011; 9:00

Mały finał 
13 marca 2011; 9:00

Półfinał 
12 marca 2011; 18:00

1-2 
11 marca 2011; 19:00

3-4 
11 marca 2011; 19:00

Challenge 
11 marca 2011; 19:00

Round Robin

Sesja 1. 
5 marca 2011; 9:00

Sesja 2. 
5 marca 2011; 19:00

Sesja 3. 
6 marca 2011; 14:00

Sesja 4. 
7 marca 2011; 9:00

Sesja 5. 
7 marca 2011; 19:00

Sesja 6. 
8 marca 2011; 14:00

Sesja 7. 
9 marca 2011; 9:00

Sesja 8. 
9 marca 2011; 19:00

Sesja 9. 
10 marca 2011; 12:30

Zobacz też 
 Sezon 2010/2011 w curlingu

Bibliografia 
  
 
 

2011
2011 w curlingu
Curling w Szkocji
2011 w Szkocji
Sport w Perth (Szkocja)